Spojení písmen V a D může mít různé významy:

VD 
 AM-VD – kód ISO 3166-2 pro provincii Vajoc Dzor
 CH-VD – kód ISO 3166-2 pro kanton Vaud
 VKM kód českého dopravce Vítkovická doprava

v.d. 
 zkratka pro východní (zeměpisnou) délku
 výrobní družstvo
 vodní dílo